John Hammond puede referirse a:

Personas 
John Hammond (siglo XX), actor estadounidense.
John Henry Hammond, Jr. (1910-1987), productor musical estadounidense.
 Johnny Hammond (1933-1997), también conocido como John Robert Smith, organista de jazz estadounidense.

Personajes de ficción 
 John Parker Hammond, personaje ficticio ideado por Michael Crichton para su novela Jurassic Park.